Владимир Курбатов:
 Курбатов, Владимир Анатольевич (род. 1948) — советский и российский химик.
 Курбатов, Владимир Васильевич (род. 1932) — советский хоккеист.
 Курбатов, Владимир Иванович (1916—2004) — советский конструктор.
 Курбатов, Владимир Николаевич (1938—2005) — российский государственный деятель.
 Курбатов, Владимир Фёдорович (1920—2012) — Герой Социалистического Труда (1957).
 Курбатов, Владимир Яковлевич (1878—1957) — русский историк искусства и архитектуры, краевед, коллекционер, инженер-технолог, химик, профессор.